Arrastão (pesca) - barco de pesca que opera redes de arrasto.
Rede de arrasto 
Arrastão (canção) - título de música interpretada por Elis Regina, de autoria de Vinícius de Moraes.
Arrastão - modalidade de roubo coletivo.
Arrastão de São João - Modalidade de evento festivo que acontece em algumas cidades da Bahia no periodo das festas em homenagem aos Santos Católicos

Desambiguação